Нижче наведено список 782 муніципалітетів департаменту Сомма.

Сомма

Сомма